Bašanija je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 243 stanovnika te 95 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 256 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji